Кадище — название населённых пунктов:
 
 Кадище — деревня в Червенском районе Минской области Белоруссии.
 Кадище — деревня в Селижаровском районе Тверской области России.
 Кадище — село в Киверцовском районе Волынской области Украины.